Заводское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Заводское сельское поселение — входит в Вяземский район Смоленской области
 Заводское сельское поселение — входит в Парабельский район Томской области